Recruit Seagulls – nome originario degli Obic Seagulls, squadra di football americano giapponese
 Scandalo Recruit – scandalo politico avvenuto in Giappone
 USS Recruit – nave

Pagine correlate 
 The Recruit